Antoni Llorens i Solé (Solsona, 1904-1988), prevere, historiador i músic català.
 Antoni Llorens i Olivé (Cambrils, 1940), distribuïdor i productor de cinema català.